Шектер () — фамилия.

Известные носители:
 Шектер, Джоди (род. 1950) — южноафриканский автогонщик.
 Шектер, Тоби (род. 1978) — южноафриканский автогонщик, старший сын Джоди.
 Шектер, Томас (род. 1980) — южноафриканский автогонщик, второй сын Джоди.
 Шектер, Ян (род. 1947) — южноафриканский автогонщик, старший брат Джоди.